Kim Jo Dzong (; ur. 26 września 1987 w Pjongjangu) – najmłodsza córka Kim Dzong Ila – przywódcy Korei Północnej w latach 1994–2011, wnuczka Kim Ir Sena – prezydenta KRLD (zm. 1994), siostra  Kim Dzong Una – przywódcy Korei Północnej od 2011, członkini biura politycznego Partii Pracy Korei, szefowa Departamentu Propagandy i Agitacji. Według niektórych mediów odgrywa ona główną rolę w kolejnej eskalacji napięcia na Półwyspie Koreańskim.

W lipcu 2020 roku została pozwana przez Lee Kyung-jae, prawnika z południowokoreańskiej kancelarii Dongbuka, za udział w zniszczeniu w czerwcu tego samego roku budynku  pełniącego funkcję de facto ambasady. Jego zdaniem Kim zleciła dokonanie zniszczenia i jest osobą za to odpowiedzialną.

We wrześniu 2021 Kim Jo Dzong została członkinią  – najwyższego organu państwowego, na którego czele stoi jej brat.

Drzewo genealogiczne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Północnokoreańscy politycy
Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Pjongjangu